Боз:

 Казахстан
 Боз — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Боз — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

 Узбекистан
 Боз — посёлок городского типа в Андижанской области.

 Россия/Украина
 Боз — прежнее название села Тихоновка в Первомайском районе Крыма.

См. также 
 Боз Гурд — миф о магической силе волчьей кожи
 Боз, Мурат — турецкий поп-певец родом с Черноморского побережья Турции
  — французская фамилия.
 Бозгоз
 Боз-Джайчи
 Боз-Оглу-Каратаяк
 Боз-Оглу-Кереит
 Боз-Оглу-Салаул